Cyprian Godebski (pisarz) (1765-1809) 
 Cyprian Godebski (rzeźbiarz) (1835-1909)